Битва над Сасовим Рогом (1612)
Битва над Сасовим Рогом (1633)